Güzelyurt peut désigner :
 Güzelyurt un chef-lieu de district de la province d'Aksaray en Turquie
 Güzelyurt le nom turc de la ville de Morphou de Chypre (République turque de Chypre du Nord)

Homonymie de toponyme